Luttken ist der Name zweier Orte in Ostpreußen, die heute im Gebiet Polens bzw. Russlands liegen:
 Luttken, Kreis Osterode, seit 1945: Lutek, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Luttken, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Moskowskoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland